Onderdistrict in Indonesië
 Bojongsari (Purbalingga), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Bojongsari (Depok), een onderdistrict van de stad Depok in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Bojongsari (Alian), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Bojongsari (Losari), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Bojongsari (Kedungreja), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Bojongsari (Kembaran), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Bojongsari (Nyalindung), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Bojongsari (Jampang Kulon), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Bojongsari (Indramayu), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Bojongsari (Culamega), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Bojongsari (Gunungtanjung), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Bojongsari (Tirtamulya), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Bojongsari (Padaherang), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java